Hamaguchi Osachi
Kanari Hamaguchi
Toshiyuki Hamaguchi
Shiro Hamaguchi
Desambiguação